

Кировская ТЭЦ-1 — теплоэлектроцентраль, расположенная в городе Кирове Кировской области по адресу: ул. Энергетиков, 17. Входит в состав Кировского филиала ПАО «Т Плюс». Электрическая мощность — 10,3 МВт, тепловая мощность двух турбин с противодавлением — 90,2 Гкал/ч, тепловая мощность паровых котлов (5 шт) — 206 Гкал/ч. Численность персонала — 118 человек.

История 
В июне 1934 года была введена в строй ТЭЦ комбината «Искож». Через подстанцию «Фидерная» она была объединена с ГЭС-2 Нововятского лесозавода № 1 и электростанцией фабрики «Красная звезда». Так родилась кировская энергосистема. Позднее теплоцентраль получила название «Кировская ТЭЦ-1», а подстанция стала называться «Западная».

Послевоенный подъём народного хозяйства требовал дальнейшего нарашивания электрических мощностей. Это решено было сделать на базе местных залежей торфа. Была произведена реконструкция ранее работавшей на дровах ТЭЦ-1 для работы её на торфе. В результате производительность станции увеличилась вдвое.

В 1988 году ТЭЦ была полностью переведена на природный газ.

Перечень основного оборудования

См. также 
 Список тепловых электростанций России (установленной мощностью более 25 МВт)

Примечания

Ссылки 
 Информация о Кировской ТЭЦ-1 на сайте КЭС-Холдинга
 Фотографии Кировской ТЭЦ-1 на сайте ТГК-5
 История кировской энергосистемы на сайте Кировского РДУ
 История кировской энергосистемы на сайте «Кировэнерго»

Газовые электростанции России
Электростанции Кировской области